ALH steht für:
 Akademie für Landbau und Hauswirtschaft, in Kupferzell
 Allan Hills, Gebiet in der Antarktis, in dem verschiedene Meteoriten gefunden wurden, z. B. ALH 84001 (Meteorit)
 Alte Leipziger – Hallesche, ein deutscher Versicherungsverein
 Andere Laubhölzer mit hoher Lebensdauer, ein Begriff in der Forstwirtschaft
 Allgemeine lineare Hypothese, eine Hypothese in der Statistik
 Albany Regional Airport (IATA-Code), australischer Flughafen

alh steht für:
 Alawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Macro-Gunwinyguan-Sprache der indigenen Alawa (Volk) in Australien

Abkürzung